Miramichi – centro abitato del Canada, nel Nuovo Brunswick
 Miramichi – fiume del Canada